Toto je seznam obcí v departementu Jura ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Jura